І́гор Іва́нович Лі́скі ( 13 липня 1979, Луганськ, УРСР) — засновник та голова наглядової ради групи компаній «Ефективні інвестиції» (EFI Group), співзасновник Українського інституту майбутнього, член ради директорів Канадсько-української торгової палати, депутат Луганської міської ради VI скликання.

Освіта 
2001 року закінчив Східноукраїнський національний університет ім. Даля за спеціальністю «Міжнародна економіка», кваліфікація — спеціаліст. Отримав другу вищу освіту 2005 року в Київському національному університеті, за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію магістра права. Випускник Executive MBA у бізнес-школі  University of Oxford.

Бізнес 
 2007 — засновник та голова наглядової ради групи компаній «Ефективні інвестиції»
Ігор є інвестором, який понад 15 років поспіль залучає українські та міжнародні інвестиції в різні сфери вітчизняної економіки.  Серед основних напрямків роботи компанії: healthcare, паперова, харчова та деревообробна промисловості, розробка та впровадження енергоощадних рішень, газовий трейдинг, постачання сільськогосподарської продукції.
До групи компаній "Еефктивні інвестиції" входять компанії: "Житомирський картонний комбінат", DOC.UA, "Енергія України", BEEEHIVE, FEEDNOVA, Forest Technology, EFI-Agro, Blue Ocean Solutions.

Громадська діяльність 
Співзасновник аналітичного центру «Український інститут майбутнього».

Член ради директорів Канадсько-української торгової палати.

Інвестор соціального імпакт-проекту Промприлад.Реновація. 

Член спільноти Асоціації «Аспен-Україна».

Член спільноти Business100.

Член клубу CEO Club Ukraine.

Член клубу Editors Club.

Депутат Луганської міської ради 6-го скликання від «Фронту Змін», член постійної депутатської комісії з питань транспорту та зв'язку..

Публікації 
 https://www.pravda.com.ua/authors/4ea530edc2525/ 
http://agro-business.com.ua/2017-09-29-05-56-43/item/22276-feednova-istoriia-spilnoho-uspikhu.html 
Простые истины. О чем забывают, говоря про инвестклимат.
 «Успех — это внутреннее ощущение гармонии».
 Как спасти Донбасс. 
 Нормальні «герої» завжди ідуть в обхід. 
 Справа — труба! 
 Шляхи околясом Євро-2012. 
 Приховані загрози нової енергетичної політики 
 Обережно! Реформа розпочинається. 
 Пільги: скасувати не можна виплатити. 
 Змова світового уряду?. 
 За лаштунками реформи "Укрзалізниці".

Відзнаки і нагороди 

 2008 — подяка Кабінету міністрів України за внесок у розвиток підприємництва та значні досягнення у професійній діяльності
 2007 — подяка Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Луганська
Випускники Східноукраїнського національного університету
Українські підприємці
Депутати Луганської міської ради
Члени «Фронту Змін»
Лауреати Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України